Dromaeosaurinae — підродина ящеротазових динозаврів родини Дромеозавриди (Dromaeosauridae), яка існувала протягом всієї крейди. Dromaeosaurinae знайдені у США, Канаді, Монголії. Рештки, що знайдені в Данії та Ефіопії, також можуть належати представникам підродини.

Опис 
Дрібні біпедальні хижі динозаври, завдовжки до 2 м. Лише деякі види сягали 5,5-7 м. Від інших дромеозаврид відрізнялися ширшим черепом та міцнішою тілобудовою. Ноги сильніші і менше пристосовані до швидкого бігу, ніж у інших дромеозаврид. Також відрізнялися формою зубів.

Систематика 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки Dromaeosaurinae з іншими представниками родини, згідно з Robert DePalma, David Burnham, Larry Martin, Peter Larson, and Robert Bakker, 2015:

Примітки

Посилання 
 Dromaeosaurinae  in the Paleobiology Database

Дромеозавриди
Підродини динозаврів